Чунири може да се отнася за:
 Чунири – град в Северна Корея;
 чунири – грузински струнен народен инструмент.